Koninkrijk Tubo, ook wel Yarlung-dynastie, een historisch koninkrijk in Tibet in het eerste millennium
Tubo (Abra), een gemeente in de Filipijnse provincie Abra op het eiland Luzon